Nebridio:
 Nebridio (morto nel 365/366), comes Orientis, prefetto del pretorio delle Gallie e prefetto del pretorio d'Oriente;
 Nebridio (praefectus urbi) (floruit 386), praefectus urbi di Costantinopoli;
 Nebridio (nipote di Flaccilla) (floruit tardo IV secolo), nipote dell'imperatrice Elia Flaccilla;
 Nebridio (grammatico) (floruit tardo IV secolo), amico di Agostino d'Ippona e assistente grammatico.